Historismus má různé významy:

 historismus (architektura) — souhrnný pojem pro návraty ke slohům minulosti; zároveň označuje zejména architekturu 2. poloviny 19. stol., kdy tento směr zcela převládl
 historismus (historie) — proud historické vědy zdůrazňující vývoj (historii), který se rozvíjel zejména v 1. polovině 19. století, a příbuzné proudy ve filozofii

 historismus (lingvistika) — v lingvistice označení pro výraz označující historicky zaniklou skutečnost (např. kurfiřt, léno, palcát, Sovětský svaz, MNV apod., nezaměňovat s archaismem)
 historismus (umění) — umělecký, zejména architektonický směr 2. poloviny 19. století napodobující starší styly

Podobné výrazy 

 Historicismus

Reference

Externí odkazy